A PR-897 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que também se denomina Contorno Rodoviário de Marialva, com extensão de 7,5 quilômetros, totalmente duplicados  (15 quilômetros de pistas).  O primeiro trecho se inicia na BR-376 (saída para Maringá) e se estende por 4 quilômetros até o entroncamento com a PR-455. Neste ponto, inicia-se o segundo trecho, com 3,5 quilômetros, que termina na BR-376 (saída para Mandaguari).

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná